

Persone 
 Robert Cray – chitarrista e cantante statunitense
 Seymour Cray – ingegnere elettronico statunitense, fondatore della Cray Inc.

Altro 
 Cray Inc. – società produttrice di supercomputer
 Cray-1 – primo computer prodotto dalla Cray Research (ora Cray Inc.)